Араго́н может означать:

Топонимы 
 Арагон — автономная область в Испании.
Графство Арагон — средневековое графство на территории современной испанской провинции Арагон.
 Королевство Арагон — средневековое королевство на Иберийском полуострове.
 Арагон — река в Испании.
 Арагонская долина () — долина в испанских Пиренеях.
 Арагонская корона — продолжительный союз многочисленных титулов и государств в руках короля Арагона.
 Арагон — район в Мехико.
 Арагон (, ) — коммуна во Франции.

Персоналии 
 Арагон, Луи (1897—1982) — французский поэт и писатель.
 Гутьеррес Арагон, Мануэль (род. 1942) — испанский кинорежиссёр и сценарист.
 Арагон, Лоренсо (род. 1974) — кубинский боксёр.
 Арагон, Агустина де (1786—1857) — испанская военная деятельница, героиня войны за независимость Испании.
 Арагон, Алехандро (род. 1961) — мексиканский актёр и режиссёр театра и телевидения, а также преподаватель.
 Арагон, Анхелика (род. 1953) — мексиканская актриса театра и кинематографа.

Разное 
 Aragon — рок-группа из Австралии.
 Aragon — украинская рок-группа.
 Арагон в древнегреческой мифологии — альтернативное имя многоглазого великана Аргуса.

См. также 
 Арагона